Browns Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Browns Creek (Diamantina River), Nebenfluss des Diamantina River in Queensland
 Browns Creek (Macumba River), Nebenfluss des Macumba River in South Australia

Siehe auch:
 Browns Creek Township
 Brown Creek